Лома де Сан Хосе има више значења:

 Лома де Сан Хосе (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Сан Хосе (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику